Melgar de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Melgar de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Melgar de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar